Oschitz ist der Name folgender Orte:

 Oschitz (Schleiz), Ortsteil von Schleiz, Thüringen
 Oschitz, deutscher Name von Osečná, Tschechien